Le patronyme Venditti est un nom d'origine italienne porté par les personnes suivantes :
 Antonello Venditti (1949-), un chanteur, compositeur et interprète italien ;
 David Venditti (1973-), un joueur français de rugby à XV ;
 Giovanbattista Venditti (1990-), un joueur de rugby à XV international italien ;
 Robert Venditti (?-), un scénariste de bandes dessinées américain ;

Patronyme italien